Tom and Jerry bzw. Tom & Jerry steht für:

 Tom und Jerry, US-amerikanische Zeichentrickserie (1940–1967)
 Tom & Jerry – Der Film, auf der Serie basierender Zeichentrickfilm (1992)
Tom & Jerry (2021), Film aus 2021
 Tom & Jerry, erster Name des Folk-Rock-Duos Simon & Garfunkel 
 Tom and Jerry (Cocktail), alkoholhaltiges Getränk
 Spitzname des GRACE-Doppelsatelliten, siehe Gravity Recovery And Climate Experiment